Шадура — село в Хорошівській селищній громаді Житомирської області.
 Шадура — річка в Житомирській області, притока Іршиці.

 Шадура — українське прізвище
 Шадура Тимофій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки